Perepjolkina ist der Familienname folgender Personen:

Marija Nikolajewna Perepjolkina (* 1984), russische Volleyballspielerin
Tatjana Perepjolkina (* 1967), russische Marathonläuferin